

Cinéma 
 Backfire, film américain réalisé par Jack White et sorti en 1923.
 Backfire, film américain réalisé par Vincent Sherman et sorti en 1950.
 Backfire, film américain réalisé par Gilbert Cates et sorti en 1988.
 Backfire!, film britannique réalisé par Paul Almond et sorti en 1962.
 Backfire!, film américain réalisé par A. Dean Bell et sorti en 1995.

Musique 
 Backfire, groupe de hardcore néerlandais.

Aviation 
 Backfire, est le code OTAN du bombardier supersonique à long rayon d'action soviétique Tupolev Tu-22M.

Jeu vidéo 
 Backfire, une voiture inspiré d'un Hot rod dans le jeu Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars et dans la suite; Rocket League.